Radegg  ist der Name von mehreren aufgelassenen Burganlagen:
 Ruine Radegg bei Schaffhausen in der Schweiz
 Schloss Radeck, auch Schloss Radegg, in der Gemeinde Bergheim im Land Salzburg

Siehe auch:
 Radeck
 Radek